Milotina (Foča-Ustikolina, BiH)
Milotina, kod Pala, BiH
Milotina, kod Lehliu-Gare, Rumunjska
Milotina Dolné Vestenice, Prievidza, Trenčín, Slovačka